Música
Sister (álbum de Sonic Youth)
"Sister" (canção de Sergio & The Ladies)

Cinema e TV
Sister, Sister, sitcom dos EUA
Brothers (programa de televisão), cujas assistentes de palco eram conhecidas por "Sisters"
Sisters (filme), suspense de Brian De Palma

Localidades
Sisters (Oregon), nos Estados Unidos

Desambiguação